The Order of the Bath – cortometraggio del 1915 diretto da W.P. Kellino
The Order of the Bath – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Horseshoe